Herz steht für:

 Herz, ein Organ
 Herz (Zeitschrift), medizinische Fachzeitschrift von Springer Medizin
 Herz (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Herz (Lebensmittel), in seiner Verwendung als Lebensmittel
 Herz (Symbol), Symbol
 Herz (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik
 Herz (Farbe), Farbe im Kartenspiel
 Herz (Film), deutscher Spielfilm von Horst Sczerba (2001)
 Herz (Album), Musikalbum von Rosenstolz (2004)
 Herz (Salamiproduzent), ungarischer Wursthersteller
 Herz Gruppe, Hersteller von Heizungs-Armaturen und -Regelungen sowie Biomassekesseln und Wärmepumpen, Stammsitz in Wien 

Sonstiges:
 Herz-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik

Siehe auch:
 Herz-Reaktion
 Herzstück, siehe Weiche (Bahn)
 Schaltherz
 Herz zu Herz
 Herz an Herz
 Hertz
 Herts
 Herzen
 Herzl
 Herzchen
 Treffpunkt Herz